Березниковский район:

 Березниковский район — название Виноградовского района Архангельской области в 1929—1940 годах.
 Березниковский район — название Усольского района Пермской области в 1959—1963 годах.
 Березниковский район — район в Уральской области РСФСР в 1930—1934 годах (затем Ворошиловский район Свердловской области в 1934—1938 годах, Пермской области в 1938—1940 годах).